

Шолья — річка в Росії, ліва притока Ками
 Шолья — село, Камбарський район, Удмуртія
 Шолья — присілок, Камбарський район, Удмуртія